Le patronyme Joret est dérivé du prénom Jore(s) (forme populaire de Georges).

De nombreuses variantes existent :
 Le -t final peut se muer en -z final ;
La voyelle centrale -o- peut se décliner comme -au-, -ou- ou -oi-, voire -u- ;

 Charles Joret (1829-1914), historien de la littérature, philologue et botaniste français ;
 Henri Joret (1825-1883), architecte, ingénieur-constructeur ;
 Louis Joret-Desclosières (1821-1878), homme politique français ;
 Pierre Vincent Joret (1798-1858), homme politique français.

 Isabelle Joiret ép. Moinnet'' (1969 - ), femme politique wallonne, 
 Michel Joiret (1948 - ) , homme politique belge.

Lien externe 
 

Patronyme normand